Keesing kan syfta på:

Keesing Media Group – internationellt tidningsförlag inom bland annat korsord
Keesings Record of World Events – ett utrikespolitiskt kalendarium
Roger M. Keesing – antropolog och lingvist